Не́крич — фамилия. Известные носители:

 Некрич, Александр Моисеевич (1920—1993) — советский и американский (в эмиграции) историк, доктор исторических наук.
 Некрич, Михаил Григорьевич (1940—2019) — советский и украинский композитор, музыкант и аранжировщик.
 Некрич, Шауль (род. 1979) — немецкий религиозный деятель, главный раввин федеральной земли Бранденбург, раввин города Касселя и северного Гессена.